Příjmení Fabry či Fábry má více nositelů:

 Andrej Fábry (* 1997), slovenský fotbalista
 Branislav Fábry (* 1977), slovenský právník
 Dušan Fábry (* 1963), bývalý český fotbalista
 Charles Fabry (1867–1945), francouzský fyzik
 Rudolf Fabry (1915–1982), slovenský básník, prozaik, redaktor, scenárista
 Štefan Fábry (1911–1992), československý politik
 Wilhelm Fabry (1560–1634), německý chirurg, autor řady lékařských děl
 Zoltán Fábry (1897–1970), maďarský spisovatel a literární kritik

ve fikci
 inženýr Fabry – generální technický ředitel R.U.R.

Externí odkazy